Европейското първенство по борба през 1970 г. се провежда в Източен Берлин, Германска демократична република.

Класически стил

Резултати

Класиране по медали (класически стил)

Свободен стил

Резултати

Класиране по медали (свободен стил) 

Състезания по борба